Петър Михайлов Кушев с псевдоним Ескулап е български лекар, политик и революционер, легален деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 

Кушев е роден на 24 март 1870 година в град Велес и принадлежи към голямата велешка фамилия Кушеви. Брат е на просветния деец и революционер Бано Кушев и чичо на войводата на ВМРО Илия Кушев и четника Тодор Кушев. По препоръка на началника на тайната полиция на Българския таен централен революционен комитет Спиро Костов за агенти и куриери на комитета са приети Христо Татарчев, Пере Тошев, Андрей Ляпчев и Петър Кушев.

Учи в българската гимназия в Солун и във Военното училище в София, което завършва в 1892 година. Постъпва на служба в Шести пехотен търновски полк на Българската армия. В 1898 година напуска военната служба и заминава за Монпелие, Франция, където завършва медицина в 1904 година.

Връща се в Македония и работи като лекар в Скопие и родния си Велес. Става член на ВМОРО. Делегат е на Рилския конгрес в 1905 година. В същата година е арестуван заедно с Тодор Лазаров, осъден на 10 години и заточен в Тарабулус аш-Шам. След Младотурската революция е амнистиран. Участва в дейността на Съюза на българските конституционни клубове. На втория конгрес на организацията е избран за представител на Скопския вилает в Съюзния съвет.

Участва във възстановяването на революционната организация и в 1910 година е избран за запасен член на нейния Централен комитет. През 1915 година влиза заедно с Димитър Точков в Задграничното представителство на ВМОРО, които заедно с Любомир Милетич, Александър Балабанов и Иван Георгов същата година обикалят европейските столици, където сондират мненията по въпроса за разрешаването на Македонския въпрос. До края на Първата световна война остават ангажирани с пропагандиране на българската гледна точка.

Участва в Първата световна война (1915 - 1918) като дивизионен лекар в 11-а и Планинската дивизия. За отличия и заслуги през втория период на войната е награден с орден „Свети Александър“.

След войната е депутат в ХХІ Народно събрание от Демократическия сговор. Заедно с Михаил Монев е официален пълномощник на ВМРО пред министерствата. Кушев е част и от Македонската парламентарна група в ХХІІІ Народно събрание (1931 - 1934) от Неврокопско.

Болен от рак, се самоубива на 12 май 1939 година в София.

Външни препратки

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Дейци на ВМРО
Български политици от Македония
Родени във Велес
Незавършили ученици в Солунската българска мъжка гимназия
Български офицери от Македония
Български лекари от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Членове на Съюза на българските конституционни клубове
Дейци на БТЦРК
Демократически сговор
Починали в София
Български политици (1918 – 1945)
Български военни лекари
Български революционери от Македония
Четиринадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Петър
Български майори
Възпитаници на Университета на Монпелие
Носители на орден „Свети Александър“
Български имигранти от Македония в София
Погребани в Централните софийски гробища
Български самоубийци